Desa Sukowati kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sukowati (administrativ by i Indonesien, lat -7,05, long 112,56), Jawa Timur, 
 Desa Sukowati (administrativ by i Indonesien, lat -7,18, long 111,91), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar